Ma vérité, auf Deutsch: „Meine Wahrheit“, bezeichnet:
 Ma vérité (Johnny Hallyday), ein Album von Johnny Hallyday, 2005
 Ma vérité (Minou Drouet), die Memoiren von Minou Drouet
 Ma vérité (Kery James), ein Soloalbum von Kery James, 2005
 Ma vérité (Leïla Ben Ali), ein Buch von Leïla Ben Ali, 2012
 Ma vérité (Richard Virenque), ein Buch von Richard Virenque, 1999